Phillip Island (Île Phillipe en français) est un toponyme anglo-saxon qui peut désigner les îles ou lieux suivant :

 Phillip Island,  une île située à l'entrée de la baie de Western Port, au sud de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie.
 Circuit de Phillip Island, circuit moto situé sur l'île du même nom ci-dessus.
 Phillip Island (Norfolk), une île australienne inhabitée, située à  au sud de l'île Norfolk, dans le sud-ouest du Pacifique.
 , une île proche de  dans la province canadienne de Colombie-Britannique.